Beattys Corner ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beattys Corner (Florida)
 Beattys Corner (Indiana)